Estes são os resultados dos Playoffs da Superliga Nacional de Futebol Americano de 2016.

Chaveamento dos Playoffs
Em itálico, os times que possuem o mando de campo e em negrito os times classificados.

 Campeões de Conferência.

Resultados

Semifinais de Conferência 

Conferência Nordeste

Conferência Leste

Conferência Oeste

Conferência Sul

Finais de Conferência 

Conferência Nordeste (Nordeste Bowl VII)

Conferência Leste

Conferência Oeste

Conferência Sul

Semifinais Nacionais

Brasil Bowl VII

Ligações externas
 Playoffs no Arena FABR

Superliga